El área urbana de Soacha esta dividido en seis comunas, de las cuales se organizan por un número asignado al territorio en torno a la cabecera del barrio que les da su nombre. En su conjunto integran el 25% de la superficie municipal y dividiendo el área rural en dos.

Cada comuna soachuna está integrada por barrios a las cuales cada una posee una Junta de Acción Comunal que las representa, regidas por la ley 743 de 2002 y en caso de haber propiedad horizontal, estas se rigen por la ley 675 de 2001. Para fines electorales solamente eligen un grupo de ediles de acuerdo al tamaño de la población que les corresponda. Históricamente hablando las comunas de este municipio cundinamarqués surgieron a raíz de la expansión urbana que ha tenido Soacha desde 1950, en paralela con la expansión urbana de su vecina Bogotá dividiéndose en varias etapas:

 Polo occidental: Comuna 1 (sin Maiporé)
 Pueblo original: Comuna 2  
 Polo oriental: parte sur de la comuna 3 y la oriental de la 5 (Zona Industrial Cazucá-León XIII)
 Nuevos desarrollos: San Mateo-Casalinda, Ciudad Verde, Hogares Soacha, Maiporé, Parque Campestre-Torrentes y Terreros
 periferias: Comunas 4 y 6 y parte norte de la comuna 3 

Se exceptúa de este tratamiento los asentamientos semiurbanos de La Chacua y El Charquito, que pese a la proximidad con el casco urbano de Soacha, se encuentran en áreas rurales de acceso montañoso, ya que pertenecen a los corregimientos uno (sur) y dos (norte).

División del área urbana 

 Comuna 1 Compartir: Es la comuna más occidental del municipio de Soacha y se encuentra limitado por la Autopista Sur al oriente y sur, Avenida Indumil al norte, El río Bogotá al occidente y el humedal Neuta al oriente.  Sus orígenes datan de la presencia de los caminos antes citados que van para la región del Tequendama y el entonces poblado de Sibaté (El Ferrocarril del Sur). El primer barrio fundado en el sector fue Ciudad Latina en el año 1985. Posteriormente, entre finales de los años 1980, se gestó la creación de barrio Compartir a través de la Fundación homónima creada por el empresario Pedro Gómez Barrero.  De allí nacieron otros asentamientos (en su mayoría informales) que conformarían con el tiempo la Comuna 1 como Villa Sofía, Santa Ana, San Nicolás, Arizona 

 Comuna 2 Soacha Central: Es la comuna centrípeta del municipio de Soacha, donde tuvo su origen como ciudad y municipio, cuyo desarrollo fue más reciente por el surgimiento de barrios como Portalegre, Camilo Torres y Lincoln. Rodeada por el Río Soacha, la Autopista Sur y el Humedal Neuta.

 Comuna 3 La Despensa: Es la comuna más nórdica y oriental de Soacha que tuvo su origen urbanístico en la vereda de Bosatama, territorio del cual le ha ido cediendo terreno a consecuencia de la expansión urbana proveniente de la localidad de Bosa desde 1950 con el surgimiento de León XIII y posteriormente otros barrios como La Despensa, Olivos, La María y Juan Pablo I, para dar residencia a los que trabajarían luego en la Zona Industrial de Cazucá. Posteriormente surgirían urbanizaciones más formales como Ciudad Verde, El Trébol y Santa María del Rincón

 Comuna 4 Cazucá: es la comuna más suroriental y montañosa del municipio, surgida en los terrenos de las antiguas haciendas Cazucá y Terreros. Su poblamiento es más reciente y viene a ser prolongación de la expansión de Ciudad Bolívar, fundándose barrios inicialmente de invasión como Julio Rincón, Minuto de Dios, Ciudadela Sucre, Santo Domingo y la Isla.

 Comuna 5 San Mateo: Es la comuna más reciente de Soacha, surgida en la antigua Hacienda El Espino y se caracteriza por su planificación urbana desde 1980, culminándose en los antiguos terrenos de Terreros. También se destaca el barrio Quintanares, próximo a Cazucá.

 Comuna 6 San Humberto: es la comuna más austral de Soacha, surgido como derivación del núcleo poblacional hacía la vía veredal del corregimiento 1 entorno al valle del río Soacha entre los Cerros Tibanica y El Esparto.

Ver
 Anexo:Barrios de Soacha

Referencias 

Soacha
Comunas de Colombia